Елиминациона фаза почиње 21. јануара и завршава се 29. јануара. По две екипе из сваке групе пласирале су се у елиминациону фазу.

Времена у временској зони UTC+3.

Табела

Четвртфинале

Јапан - Катар

Узбекистан - Јордан

Аустралија - Ирак

Иран - Јужна Кореја

Полуфинале

Јапан - Јужна Кореја

Узбекистан - Аустралија

За треће место

Узбекистан - Јужна Кореја

Финале

Аустралија - Јапан 

АФК азијски куп
Спорт у 2011.